Bión (költő)
 Bión (filozófus)